Wafi steht für:
 Wafi-Golpu, Kupfer- und Goldlagerstätte in Papua-Neuguinea
 Wafi, Schiff der Valemax-Klasse
 Khor Wafi, Wadi im Bundesstaat Upper Nile, Südsudan

Wafi ist der Name folgender Personen:
 Aḥmad al-Wafī († um 829), achter Fatimiden-Imam, siehe Liste der Fatimiden-Imame
 Ahmed el-Wafi (1850–1921), tunesischer Musiker und Komponist